Whitwell est un nom de lieu et de famille, porté notamment par :

Toponyme 
 Whitwell, un petit village du comté de Rutland, en Angleterre.
 Whitwell, un petit village du Derbyshire, en Angleterre.
 , un petit village du Hertfordshire, en Angleterre.
 Whitwell, un petit village de l'Île de Wight.
 Whitwell, une petite ville du Tennessee, aux États-Unis.

Patronyme 
  (1812 – 1880), un parlementaire britannique qui siégea à la Chambre des communes de 1868 à 1880.
 Thomas Stedman Whitwell (1784-1840), un architecte anglais.
 Thomas Whitwell (1837-1878), fondateur des forges de  et inventeur d'un four chauffant l'air utilisé dans les hauts fourneaux.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais